

Geografia
 Distretto di Tarnów (in polacco powiat tarnowski) – distretto polacco appartenente al voivodato della Piccola Polonia

Persone
 Jan Tarnowski (1488-1561) – nobile e magnate polacco 
 Paweł Tarnowski (1993) – velista polacco
 Stanisław Tarnowski (1837-1917) – poeta, scrittore e politico polacco
 Stanisław Tarnowski (1838-1909) – pittore polacco
 Władysław Tarnowski (1836-1878) – compositore, pianista, poeta, scrittore e traduttore polacco

Pagine correlate
 Tarnowska